Die Abkürzung NMV steht für:

 Neubaumietenverordnung  (siehe Kostenmiete)
 Niedersächsischer Musikverband

NMV